Thryallis kan syfta på:

 Thryallis (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Thryallis (växter) – ett släkte av växter